Турнир «NHK Trophy 2012» — шестой, заключительный этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2012—2013. Проходил в Сендае, Япония с 23 по 25 ноября 2012 года. Организатором турнира является Японская Ассоциация конькобежного спорта при поддержке ИСУ.

Соревнования проходили в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

Ссылки 
 Календарь Гран-при

2012 год в фигурном катании

Фигурное катание в сезоне 2012/2013
Ноябрь 2012 года
Спорт в Японии в 2012 году